Il doppio del torneo di tennis Sparkassen Cup 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Manon Bollegraf e Isabelle Demongeot che hanno battuto in finale Jill Hetherington e Kathy Rinaldi 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (finale)
 Manon Bollegraf /  Isabelle Demongeot (campionesse)

 Leila Meskhi /  Mercedes Paz (semifinali)
 Jana Novotná /  Andrea Strnadová (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 1991